

Persone
 Francesco Paolo Michetti – pittore e fotografo italiano
 Gabriela Michetti – politica argentina
 Gaetano Michetti – politico italiano
 Gaetano Michetti – vescovo italiano
 Giorgio Michetti – ufficiale e aviatore italiano
 Giorgio Michetti – pittore, illustratore e grafico italiano
 Ivano Michetti – musicista italiano, membro dei Cugini di Campagna
 Nicola Michetti – architetto italiano attivo a Roma, San Pietroburgo e Tallinn
 Plinio Michetti – liutaio italiano
 Silvano Michetti – batterista italiano, membro dei Cugini di Campagna
 Vincenzo Michetti – compositore italiano

Altro
 Casa Michetti, o Casa di Francesco Paolo Michetti – casa museo di Tocco da Casauria, provincia di Pescara
 Museo Michetti, abbreviato anche in "MuMi" – museo di Francavilla al Mare, provincia di Chieti
 Michetti a destra, francobollo